Ballet Expressão — companhia de balé e escola de dança brasileiras
Expressão algébrica inteira — caso particular das expressões algébricas racionais em que não há incógnitas no denominador ou dentro de radicais
Expressão Ativa — grupo de rap brasileiro
Expressão (computação) — combinação de valores, variáveis e operadores
Expressão cultural — forma como pessoas se expressam por meio da sua cultura
Expressão ectópica — expressão num organismo de um gene numa localização em que normalmente ela não acontece
Expressão génica — processo das informações hereditárias
Expressão idiomática — enunciado cujo significado é metafórico ou diferente do literal
Expressão matemática — qualquer enunciado simbólico que representa uma igualdade ou desigualdade matemática
Expressão (música) — indicação na partitura das nuances de interpretação de uma composição
Liberdade de expressão — direito fundamental
Linguagem de Expressão — linguagem de script que permite o acesso à componentes Java (JavaBeans) através de JSP

Desambiguações de linguística
Desambiguações de matemática